John Tennant ist der Name folgender Personen:

* John Tennant (Politiker, 1890) (1890–1941), britischer Politiker
 John Tennant (Fußballspieler, 1939) (1939–1985), englischer Fußballspieler
 John Tennant (Politiker, 1986) (* 1986), britischer Politiker
 John Tennant (Fußballspieler, 1997) (* 1997), schottischer Fußballspieler